Patrick Pigneter  (ur. 19 lipca 1987 w Bolzano) – włoski saneczkarz startujący na torach naturalnych. Jego partnerem w konkurencji dwójek jest Florian Clara. W swojej karierze zdobył dwadzieścia jeden medali mistrzostw świata z czego dwanaście razy wywalczył złoty medal (trzy razy w konkurencji jedynek, pięć razy w konkurencji dwójek i cztery razy drużynowo) oraz dwadzieścia razy wywalczył medal na mistrzostwach Europy w tym dziesięć razy stawał na najwyższym stopniu podium (trzy razy w jedynkach, cztery razy w dwójkach i trzy razy drużynowo).

Poza tym Włoch dwudziestoczterokrotnie wygrał klasyfikację generalną Pucharu Świata, jedenaście razy w jedynkach i trzynaście razy w dwójkach. Dotychczas w zawodach Pucharu Świata odniósł 49 zwycięstw w rywalizacji jedynek i 68 zwycięstw w rywalizacji dwójek.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Europy juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w zawodach Pucharu Świata w konkurencji jedynek 

1 ex aequo Anton Blasbichler
2 ex aequo Thomas Kammerlander

Zwycięstwa w zawodach Pucharu Świata w konkurencji dwójek

Zwycięstwa w zawodach Pucharu Świata w konkurencji drużynowej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Profil zawodnika na stronie FIL

Włoscy saneczkarze
Ludzie urodzeni w Bolzano
Urodzeni w 1987